Kawanishi – japońska wytwórnia lotnicza
 Kawanishi – miasto w prefekturze Hyōgo w Japonia